Igor Olegovics Leontyjev (Oroszul: Игорь Олегович Леонтьев) (Rosztov-na-Donu, 1994. március 18. –) orosz korosztályos válogatott labdarúgó, a Csajka Peszcsanokopszkoje játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Szpartak Moszkva saját nevelésű labdarúgója. 2013. július 22-én mutatkozott be a tartalékok között a Tambov csapata ellen. 2015. szeptember 23-án a felnőttek között mutatkozott be a Volga Nyizsnyij Novgorod elleni kupa mérkőzésen. Október 25-én a bajnokságban is debütált a Gyinamo Moszkva ellen. 2018. szeptember 1-jén a Tyumeny csapatába igazolt. 2019. július 22-én ingyen lett a Csajka Peszcsanokopszkoje játékosa.

A válogatottban 
Többszörös orosz korosztályos válogatott.

Statisztika 
2021. március 20-i állapotnak megfelelően.

Sikerei, díjai 
  Szpartak Moszkva
 Premjer-Liga: 2016–17
 Orosz szuperkupa: 2017

   Szpartak Moszkva B
 PFL: 2014–15

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
Igor Leontyev adatlapja a Transfermarkt oldalán 

Orosz labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1994-ben született személyek
A Szpartak Moszkva labdarúgói
A Premjer Liga labdarúgói
Élő személyek